Близнецы Герт и Уве Тобиас (; род. 1973, Брашов, Румыния, живут и работают в Кёльне, Германия) — современные художники, работают в паре.

Образование 
 2004: Scholarship Peter Mertens, Bonner Kunstverein, Bonn
 1998—2002: Hochschule für Bildende Künste, Брауншвейг

Творчество 
Румынские братья-близнецы создают масштабные живописные работы и скульптурные композиции. Герт и Уве Тобиас используют архаичную технику гравюры на дереве, они делают работы большого формата, для печати которых требуется составить несколько деревянных блоков. Многие произведения абстрактны и декоративны. Иногда братья используют мифологию и историю родной Трансильвании как источники вдохновения. Помимо этого, в творчестве братьев чувствуется влияние современного графического дизайна, древней керамики, голливудских фильмов ужасов.

Персональные выставки 
 2009: Franz Gertsch Museum, Burgdorf;
 2009: Kunsthalle Wien Projectspace, Вена
 2009: Galerie Rodolphe Janssen, Брюссель
 2009: Griffelkunstvereinigung Hamburg St Pauli, Гамбург
 2009: La Conservera, Ceuti/Murcia
 2009: The Breeder, Афины
 2008: Kunstmuseum Bonn, Бонн
 2008: Team Gallery, Нью-Йорк
 2008: Kunsthalle Emden, Emden
 2007: Projects 86. Museum of Modern Art, Нью-Йорк
 2007: Utstillingsplakate. Bergen Kunsthalle, gallery No. 5, Bergen
 2007: If you build it, they will come. Brukenthal Museum, Sibiu (Hermannstadt)
 2007: Wohin der Hase läuft. Galerie Michael Janssen, Берлин
 2007: Nichts brennt an, nichts kocht über. Kunstverein Heilbronn, Heilbronn
 2007: Die Hora nimmt kein Ende. Sprüth Magers Projekte, Мюнхен
 2006: Galerie Rodolphe Janssen, Брюссель
 2006: Galerie Michael Janssen, Кёльн
 2006: Galerie Krinzinger, Вена
 2005: Peter Mertens Stipendium 2004. Bonner Kunstverein, Бонн
 2005: Galerie Eva Winkeler, Франкфурт
 2005: The Breeder, Афины
 2004: In eigener Sache — oder noch etwas Kaffee noch etwas Milch. Kunstgruppe e.V., Кёльн
 2004: Come and see before the tourists will do. The mystery of Transylvania. Galerie Michael Janssen, Кёльн
 2003: Schnitt Ausstellungsraum, Cologne
 2003: Zurück nach vorwärts zu. Kunstrasen. Das Kuratorenfeld, Дюссельдорф

Награды 
 2007: Cologne Fine Art Preis, Bundesverband deutscher Galerie und Editionen
 2007: HAP-Grieshaber-Preis der VG Bild-Kunst, Bonn
 2007: Kunstpreis Deutscher Kunstverleger e.V., Frankfurt a. M.
 2004: Peter Mertes Stipendium, Bonn

Ссылки 
 Биография и работы художников на сайте галереи Rodolphe Janssen
 Информация о художниках на ArtNet
 Биография и работы художников на сайте галереи Rodolphe Janssen

Современные художники Германии
Близнецы по алфавиту
Братья-близнецы